Die Erbin – film del 1918 diretto da Walter Schmidthässler
Die Erbin – film del 1919 diretto da Hubert Moest
Die Erbin –  film tv del 1958 diretto da Franz Josef Wild
Die Erbin – film del 2013 diretto da Ayse Polat